Тимонин —хутор в Новоузенском районе Саратовской области в составе городского поселения  Муниципальное образование город Новоузенск.

География 
Находится на расстоянии примерно 21 километр по прямой на северо-восток от районного центра города Новоузенск.

История
Официальная дата основания 1962 год.

Население 
Постоянное население составило 33 человека (70% казахи) в 2002 году, 13 в 2010.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Новоузенского района